Gröbler ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Gröbler (1865–1926), deutscher Montanindustrieller
 Jürgen Gröbler (* 1946), deutscher Rudertrainer